Кер-д’Але́н, Кёр-д’ален — многозначный термин:
 Кёр-д’ален — индейский народ в США.
 Кёр-д’ален — почти исчезнувший индейский язык.
 Кёр-д’Ален — индейская резервация в Айдахо, США.
 Кер-д’Ален — город в Айдахо.
 Кер-д’Ален — горный хребет в штатах Айдахо и Монтана.
 Кер-д’Ален — озеро в Айдахо.
 Кер-д’Ален — река в Айдахо.